

Zmarli 
 Arystofanes, dramaturg grecki
 Gorgiasz – grecki filozof